Seznam polkov z zaporedno številko 65.

Seznam 
 Pehotni
 65. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 65. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 65. pehotni polk (Wehrmacht)
 65. strelski polk (ZSSR)
 65. pehotni polk (ZDA)
 65. polkovna bojna skupina (ZDA)
 65. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 65. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 65. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 65. artilerijski polk (Wehrmacht)
 65. obalni artilerijski polk (ZDA)

 Zračnoobrambni
 65. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)

Glej tudi